Сулятицкий — фамилия.

 Сулятицкий, Василий Митрофанович — член Боевой организации эсеров.
 Сулятицкий, Степан Петрович — деятель ОУН.